Johann Gottlieb Rambatz ist der Name folgender Personen:

 Johann Gottlieb Rambatz (Zimmerer) (1800–1875), deutscher Zimmerer und Politiker, MdHB
 Johann Gottlieb Rambatz (1859–1920), deutscher Architekt, siehe Gottlieb Rambatz